Делчев може да се отнася за:

 Александър Делчев (р. 1971), български шахматист
 Гоце Делчев (1872-1903), български революционер
 Делчо Делчев (р. 1920), български генерал
 Стоян Делчев (р. 1953), български състезател по спортна гимнастика